Фтори́д свинца́:

 Фторид свинца(II) (дифторид свинца) — PbF2;
 Фторид свинца(IV) (тетрафторид свинца) — PbF4.

См. также 
 Фторид-хлорид свинца(II)